Barje (Bosilegrad), een plaats in de Servische gemeente Bosilegrad
 Barje (Dimitrovgrad), een plaats in de Servische gemeente Dimitrovgrad
 Barje (Leskovac), een plaats in de Servische gemeente Leskovac